Al-Bajadijja – miejscowość w Egipcie
 Al-Bajadijja – miejscowość w Syrii